«Укргазета» — рекламно-інформаційний часопис української громади Чехії. Виходить українською мовою, періодично — щомісяця.

Заснований приватно товариством «Укргазета» в 2008 році, аби знайомити читачів Чехії з життям української громади в цій країні.
Укргазета перестала існувати від червня 2012

Посилання 
 Тижневик «Укргазета» 

Українські журнали Чехії
Українськомовні журнали
Засновані в Чехії 2008